Гость — может означать:

 Гость (совр.; жен. род — гостья, мн. ч. — гости) — тот, кто посещает, навещает кого-нибудь с целью повидаться, побеседовать, вместе провести время.
 Гость (устар.) — русское название крупных купцов до введения купеческих гильдий; иноземный купец.
 Гость — ежемесячный журнал русских баптистов, издававшийся с перерывами в 1910—1939 годах.

Фильмы 
 Гость (фильм, 1939), производство СССР.
 Гость (фильм, 1980), производство СССР.
 Гость (фильм, 1978), производство СССР.
 Гость (фильм, 1987), производство СССР.
 Гость (фильм, 1995), производство США.
 Гость (фильм, 2007), производство Франции.
 Гость (фильм, США, 2011), производство США.
 Гость (фильм, Турция, 2011), производство Турции.
 Гость (фильм, 2013), производство России, режиссёр Игорь Копылов.
 Гость (фильм, 2014), производство США, режиссёр Адам Вингард.
 Гость (фильм, 2015), производство России, режиссёр Денис Родимин.

 Другие
 Беспокойный гость
 Зимний гость
 Невидимый гость
 Рассерженный гость

См. также 

 
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)